Wallace & Gromit steht für: 

 Wallace & Gromit, sind die Hauptfiguren in mehreren britischen Animationsfilmen von Nick Park und seiner Firma Aardman Animations
 Wallace & Gromit – Alles Käse (1989; Originaltitel: Wallace & Gromit: A Grand Day Out), ein Kurzfilm 
 Wallace & Gromit – Die Techno-Hose (1993; Originaltitel: Wallace & Gromit in The Wrong Trousers), ein Kurzfilm 
 Wallace & Gromit – Unter Schafen (1995; Originaltitel: Wallace & Gromit: A Close Shave), ein Kurzfilm 
 Wallace & Gromit – Auf Leben und Brot (2008; Originaltitel: Wallace & Gromit: A Matter Of Loaf And Death), ein Kurzfilm 
 Wallace & Gromit: Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen, ein Knetanimationsfilm von Nick Park 
 Wallace & Gromit – Jagd nach dem Riesenkaninchen (Computerspiel), ein Computerspiel
 Wallace & Gromit in Projekt Zoo, ein von Frontier Developments entwickeltes Computerspiel
 Wallace & Gromit’s Grand Adventures, ein vom Entwicklerstudio Telltale entwickeltes Computerspiel

Siehe auch: 

 Wallace
 Gromit